Плей-офф Кубка африканских наций 2021 года прошёл с 23 января 2022 года по 6 февраля 2022 года, закончившись финалом на стадионе  в .

Формат

Сетка 
Время всех матчей указано по местному времени (UTC+1).

1/8 финалы

Букина-Фасо — Габон

Нигерия — Тунис

Гвинея — Гамбия

Камерун — Коморы

Сенегал — Кабо-Верде

Марокко — Малави

Кот-д’Ивуар — Египет

Мали — Экваториальная Гвинея

Четвертьфиналы

Гамбия — Камерун

Буркина-Фасо — Тунис

Египет — Марокко

Сенегал — Экваториальная Гвинея

Полуфиналы

Буркина-Фасо — Сенегал

Камерун — Египет

Матч за 3-е место

Буркина-Фасо — Камерун

Финал

Сенегал — Египет

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Плей-офф